Spital kan syfta på:

Österrike 

 Spittal an der Drau, Kärnten, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, 
 Spital am Semmering, Steiermark, Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 
 Spital am Pyhrn

Storbritannien 

 Spital, Berkshire, ort, Windsor and Maidenhead, Windsor, 
 Spital, Merseyside, ort, Wirral, Bebington, 
 Spital, Northumberland, parish, Horsley, 
 Spittal, Wales, ort, Pembrokeshire,